Die Campionato Sammarinese di Calcio 2014/15 war die 30. Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga. Sie begann am 12. September 2014 und endete mit dem Meisterschaftsfinale am 26. Mai 2015.

Im Grunddurchgang spielten die Teams in zwei gleichberechtigten Gruppen zu acht bzw. sieben Teams. Jede Mannschaft traf dabei zweimal auf die Teams der eigenen Gruppe sowie einmal auf jede Mannschaft der anderen Gruppe. Danach traten die drei bestplatzierten Teams jeder Gruppe im Meisterschaftsplayoff an, das in einem Doppel-K.-o.-System gespielt wurde. Die beiden Gruppensieger erhielten dabei in der ersten Runde ein Freilos und stiegen erst in der zweiten Runde in die Playoffs ein.

Vorrunde 
Da es in San-Marino nur eine Fußballliga gibt, entfällt sowohl der Auf- als auch der Abstieg von einzelnen Mannschaften. Daher nehmen dieselben Vereine wie in der Vorsaison teil.

Die 15 Mannschaften wurden kurz vor Saisonbeginn in die beiden Gruppen gelost.

Gruppe A

Gruppe B

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Vorrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Playoffs 
Anmerkung zum Diagramm: der Sieger einer Begegnung folgt der Linie nach rechts, alle Verlierer aus der Siegerrunde nehmen entsprechend ihrer Setzungen in der Verliererrunde unten teil (z. B. V3 = Verlierer Spiel 3). Eine Mannschaft schied nach der zweiten Niederlage aus dem Wettbewerb aus.

Torschützenliste

Weblinks 
 Spielplan auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15